Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Borzemski (1866–?) – polski nauczyciel
 Edmund Borzemski (ur. 1959) – polski historyk, poeta, krytyk literacki
 Marian Borzemski (1894–1959) – polski strzelec, olimpijczyk, wojskowy
 Otton Edward Borzemski (?–1978) – polski malarz
 Tadeusz Borzemski (1913–1996) – polski wojskowy
 Wacław Borzemski (1868–1935) – polski działacz niepodległościowy, nauczyciel
 Wiktor Borzemski (1916–2003) – polski wojskowy